Avenida Getúlio Vargas (Belo Horizonte)
Avenida Getúlio Vargas (Porto Alegre)
Avenida Getúlio Vargas (Uberlândia)
Avenida Getúlio Vargas (Volta Redonda)
Avenida Presidente Vargas (Rio de Janeiro)
Avenida Presidente Vargas (Belém)

Desambiguações de topônimos